Synagoga w Bowsku (łot. Bauskas sinagoga) – nieistniejąca synagoga znajdująca się w kurlandzkim miasteczku Bowsk na Łotwie, przy ulicy Vienības 35.

Synagoga została zbudowana w 1840 roku. W 1922 roku została poddana gruntownej renowacji. Podczas II wojny światowej, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Bowska w 1941 roku, synagoga została zburzona. Po zakończeniu wojny nie została odbudowana.

Według innych źródeł w mieście istniały obok siebie dwie synagogi: wielka i mała. Mała pochodziła z początku XIX wieku i po zbudowaniu wielkiej w II połowie stulecia służyła jako dom modlitewny. W mieście miała się też znajdować bóżnica chasydzka.

Linki zewnętrzne 
 Makiety łotewskich synagog, m.in. bóżnicy w Bowsku

Bowsk
Kurlandia
Bauska